

Patronyme 

 Alice Baber (1928-1982), peintre expressionniste américaine ;
  (1793-1846), docteur et diplomate américain ;
  (1936-2003), auteur et éditorialiste américain ;
  (né en 1979), joueur américain de football américain ;
  ;
  (1871-1956), administratrice scolaire néo-zélandaise ;
  (né en 1972), joueur gallois de rugby ;
  (née en 1950), professeure américaine de philosophie ;
 Henry Baber (1775-1869), phitologue anglais ;
  ;
  (né en 1937), compositeur et altiste américain ;
 Roman Baber (1980-), homme politique canadien en Ontario ;
 Zonia Baber (1862-1956), géographe et géologue américaine.

Toponyme 

 , communauté de la Virginie-Occidentale.

Voir aussi

Homonymie de patronyme